Бугарски шаховски шампионати су инаугурисани од 1933. за титулу најбољег шахисте Бугарске. Најбољи бугарски шахиста, Веселин Топалов није учествовао на овим шампионатима.

Спољашње везе 
 Шампионат 2007.
 Шампионати Бугарске од 1933-2004

Референце 

Национални шампионати
Шах у Бугарској